

Performances 
 Britney Spears - Toxic
 Blue
 Calogero
 Dido - Life for Rent
 Garou
 Kyo / Sita - Le Chemin
 Kylie Minogue - Red Blooded Woman
 Hélène Ségara / Laura Pausini
 Pascal Obispo
 Seal
 Beyoncé - Baby Boy / Crazy in Love

Palmarès

Révélation francophone  
  Chimène Badi
  Thierry Cham
  Willy Denzey
   Diam's
  Nolwenn Leroy

Révélation internationale  
  Benny Benassi
  Beyoncé
  Evanescence
  Norah Jones
  Avril Lavigne

Artiste masculin francophone  
  Calogero
  Marc Lavoine
  Pascal Obispo
  Florent Pagny
  MC Solaar

Artiste masculin international  
  Eminem
  Seal
  Shaggy
  Justin Timberlake
  Robbie Williams

Artiste féminine francophone  
  Jenifer
  Saya
  Natasha St-Pier
  Hélène Ségara
  Ophélie Winter

Artiste féminine internationale  
  Dido
  Madonna
  Kylie Minogue
  Laura Pausini
  P!nk

Chanson francophone  
  Alphonse Brown - Le Frunkp
  Kyo /  Sita - Le Chemin
  Jocelyne Labylle /  Cheela feat.  Jacob Desvarieux /  Passi - Laisse parler les gens
  Pascal Obispo - Fan
  Indochine - j ai   demandé a la lune

 Chanson internationale  
   DJ BoBo - Chihuahua  Blue / Elton John - Sorry Seems to Be the Hardest Word
  Phil Collins - Can't Stop Loving You  Hermes House Band feat.  DJ Ötzi - Live Is Life  Shaggy feat. Brian & Tony Gold/Sean Paul - Hey Sexy Lady Album francophone  
  Calogero - Calogero  Céline Dion - 1 fille et 4 types  Kyo - Le Chemin
  Florent Pagny - Ailleurs land  Hélène Ségara - Humaine Album international  
  Dido - Life for Rent
  Madonna - American Life  Placebo - Sleeping with Ghosts  Justin Timberlake - Justified  Shania Twain - Up!''

Groupe/duo francophone  
  Dis l'heure 2 zouk
  Kyo
  Leslie /  Magic System
  Mickey 3D
  113

Groupe/duo international  
  Blue
  Craig David / Sting
  Linkin Park
  Placebo
  3T

Site Internet  
  Calogero
  Kyo
  Florent Pagny
  Christina Aguilera
  Beyoncé
  Dido
  Kylie Minogue
  Madonna
  Britney Spears
  Robbie Williams

Notes et références 

Récompense musicale par année
2004